Filoktétés může být:

 Filoktétés – thessalský král, účastník trójské války a obávaný lučištník v řecké mytologii
 Filoktétés (Eurípidés) – ztracená tragédie řeckého dramatika Eurípida z roku 431 př. n. l.
 Filoktétés (opera) – opera českého skladatele Jana Klusáka z roku 2015
 Filoktétés (Sofoklés) – tragédie řeckého dramatika Sofokla z roku 409 př. n. l.